Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Лихтенштейна (центральная Европа).

С 55 указанных в таблице видов, 0 находятся под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 0 подверженные, 4 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек
Природа Лихтенштейна